Смы́ков — хутор в Изобильненском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Смыкова,
 Смыковский.

География 
Расстояние до краевого центра: 42 км.

Расстояние до районного центра: 25 км.

Хутор находится на юго-восточном берегу Новотроицкого водохранилища, недалеко от Смыкова расположен Новотроицкий природный заказник.

История 
Хутор образован в 1904 году.

В связи со строительством в 1950 году Новотроицкого водохранилища Смыков был перенесён из котловины на возвышенность.

До 2017 года хутор входил в упразднённый Староизобильненский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 85 % населения — русские.

Инфраструктура 
Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

Уличная сеть Смыкова насчитывает 3 улицы (Центральная, Приозёрная, Степная). На южной окраине хутора расположено общественное открытое кладбище площадью 10 тыс. м².

Люди, связанные с хутором 
 Овсянников, Сергей Данилович (род. 1948, хутор Смыков) — российский поэт.

Транспорт 
Формально Смыков связан со Староизобильной и Изобильным маршрутным такси 109А. Фактически рейс не выполняется, и транспортная связь хутора с соседними населёнными пунктами отсутствует.

Автомобильный транспорт

В Смыкове начинается автодорога местного значения на Староизобильную, связывающая хутор с Изобильным и Ставрополем.

Памятники 
 Братская могила 15 советских офицеров и солдат, погибших в борьбе с фашистами.

Примечания 

Населённые пункты Изобильненского района